Pag může znamenat:
 Pag (ostrov) – ostrov v Chorvatsku
 Pag (město) – město v Chorvatsku
 Pag (italská šunka) – italská šunka